IKS kan syfta på:

 IKS – en typ av kommunalt företag i Norge, se Interkommunalt selskap
 IKS – en samarbetsorganisation och årlig sammankomst för socialistiska och kommunistiska partier världen över, se Internationella Kommunistiska Seminariet
 IKS – en av svenska marinens insatsstyrkor för internationell tjänst, se Internationella korvettstyrkan